Böttingen ist der Name folgender Orte:

 Böttingen, eine Gemeinde im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Böttingen (Dornstadt), ein Ortsteil von Dornstadt, Baden-Württemberg
 Böttingen (Gundelsheim), ein Ortsteil von Gundelsheim, Baden-Württemberg
 Böttingen, ein Ortsteil von Münsingen (Württemberg)